Władysław I Zakrzewski (1894–1981) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości z Mieczami
 Władysław III Zakrzewski (1894–1981) – major lekarz Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Władysław Zakrzewski (1903–1944) – malarz i grafik
 Władysław Zakrzewski (1916–1992) – grafik, autor plakatów
 Władysław Jan Zakrzewski – grafik, autor plakatów (syn Włodzimierza Zakrzewskiego (1916-1992))
 Władysław Zakrzewski – bokser, medalista Mistrzostw Polski w Boksie 1924
 Władysław Zakrzewski (1938-2018) - dyrygent i pedagog

Przypisy